«Гуппи и пузырики» (, иногда переводится как «Гуппи и пузырьки») — детский американский анимационный мультсериал в стиле музыкальной комедии для детей дошкольного возраста. Производится по заказу телеканала Nickelodeon, создатели мультсериала — Джонни Белт и Роберт Сколл. Премьера в России состоялась в 2011 году на телеканале Nickelodeon.

Сюжет 
Гуппи живут в вымышленном подводном городе Бабблтаки. Основных персонажей шесть: гуппи-девочки Молли, Дина, Уна, Зули и гуппи-мальчики Гил, Нони и Гоби. Все эпизоды выдержаны приблизительно в одном и том же формате. Серия начинается со вступления, где Гил прерывает Молли, которая пытается рассказать что-то связанное с основной темой эпизода. Один из них восклицает: «Пришло время Гуппи и Пузыриков!», и начинается песня — заглавная музыкальная тема. По окончании заставки две маленькие рыбки — гуппи — объявляют название эпизода.

После вступительной заставки показывают сцену с одним или несколькими персонажами, после чего все Гуппи собираются вместе и обсуждают недавние события с большой рыбой-гуппи по имени мистер Группер. Снова звучит песня, теперь уже связанная с основной темой эпизода. После её окончания один или несколько персонажей идут в магазин, связанный с темой серии. Владелец магазина (в его роли выступает кто-нибудь из Гуппи) спрашивает, что им требуется. Затем магазин навещает мистер Группер и оповещает о том, что настало время обеда. Звучит «обеденная песенка». Во время обеда с едой происходит что-то забавное (как правило, у Нони среди продуктов оказываются несъедобные предметы, связанные с темой эпизода).

После обеда показывают ещё один скетч с Гилом и Молли. Гуппи проводят время в активном отдыхе и обсуждают с мистером Группером некоторые познавательные аспекты, касающиеся основной темы эпизода. После этого мистер Группер говорит, что настало время прощаться, играет финальная песенка и Гуппи завершают историю, связанную с темой эпизода (во втором сезоне — сначала история, а затем песня). Затем Гил и Молли показывают третий скетч. Перед финальными титрами снова звучит песня из заглавной темы сериала.

В 5 и 6 сезоне Молли, Гила, Гоби, Дину, Уну, Нонни и Зули в русском дубляже будут озвучивать дети.

Персонажи 
 Молли — девочка-гуппи. Умная и сообразительная, подружка Гила. Проявляет симпатию к Гилу.
 Гил — мальчик-гуппи. Основной владелец щенка Пузырька. В скетчах обычно попадает в какие-нибудь передряги. Неуклюжий и харизматичный.
 Гоби — мальчик-гуппи. Любит коллекционировать всякие вещи.
 Дина  — девочка-гуппи. Обожает петь, особенно оперу. Красива и уверенна в себе.
 Уна — девочка-гуппи. Тихая и спокойная, немного застенчива.
 Нонни — мальчик-гуппи. Грустный и спокойный, не любит слишком много внимания, осторожный.
Зули — девочка-гуппи. Появляется в 5 сезоне.
 Щенок Пузырёк — озорной щеночек-гуппи. Хозяин — мальчик-гуппи Гил. Любит играть и озорничать.

 Мистер Группер — учитель малышей-гуппи. Всегда рассказывает что-то интересное. Интеллигентный и весёлый.

Список эпизодов

Первый сезон

Второй сезон

Третий сезон

Четвёртый сезон

Пятый сезон

Шестой сезон

Актёры озвучивания

Русский дубляж 

 Мультфильм был дублирован разными студиями: «SDI Media Ukraine» (1—3 сезоны), SDI Media Россия (4 сезон) и VSI-Media (5—6 сезоны).
 Режиссёры дубляжа: Олег Головко (1—3 сезоны), Андрей Гриневич (4 сезон) и Анна Волк (5—6 сезоны).

«SDI Media Ukraine» (1—3 сезоны)

SDI Media Россия (4 сезон)

VSI-Media (5—6 сезоны)

Телеканалы 

 Nickelodeon (2011—2016, 2019—2024) 
 Nick Jr. 2011-2024

Трансляция в России 
В России анимационный сериал транслируется на каналax Nickelodeon, Nick Jr. (2011 — 2022), Карусель (23 июня 2014—2017).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 «Гуппи и пузырики» на сайте телеканала «Карусель»

Мультсериалы США, запущенные в 2011 году
Мультсериалы США, завершённые в 2016 году
Мультсериалы на английском языке